Ханна Карпѝнска () е полска българистка, преводачка.

Биография 
Ханна Карпинска е магистър по българистика на Ягелонския университет в Краков.

Десетилетия работи като редактор в различни издателства и като документалист в Института по славистика на Полската академия на науките. Днес е преводач на свободна практика.

Почетен член на Съюза на преводачите в България.

Библиография

Преводи 
 Книги
 Błaga Dimitrowa. Objazd. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
 2 изд. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 Aleksander Karasimeonow. Miłość. Warszawa: PIW, 1972.
 2 изд. Warszawa: PIW, 1975.
 Bogomił Rajnow. Moja nieznajoma. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
 Jordan Radiczkow. Prochowe abecadło. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973.
 Emilian Stanew. Tyrnowska królowa. Warszawa: Czytelnik, 1974.
 Liliana Michajłowa. Cudowna pora na podróż. Warszawa: Państwowy Inst. Wydawniczy, 1975.
 Wera Mutafcziewa. Alcybiades Wielki. Warszawa: PIW, 1979.
 Georgi Aleksiew. Rozstaje obłoków. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979.
 Liliana Michałowa. Nietutejsza. Warszawa: Iskry, 1981.
 Bogumił Rajnow. Czarne łabędzie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
 Bogumił Rajnow. Drogi donikąd. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
 Bogomił Rajnow. Umierać tylko w ostateczności. Warszawa: Iskry; Sofia: Sviat, 1987.
 Jordan Radiczkow. Wszyscy i nikt. Kraków: Wydaw. Literackie, 1988.
 Bogomił Rajnow. Tylko dla mężczyzn. Warszawa: PIW, 1990.
 Jordan Radiczkow. Wężowe jajo. Warszawa, Nadarzyn: Vipart, 1998.
 Galia Simeonova-Konach. Poeta i lilia: idee chrześcijańskie w twórczości Nikołaja Liliewa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2001.
 Loty i powroty. Pięć współczesnych sztuk bułgarskich (Christo Bojczew, Jana Dobrewa, Elin Rachnew, Georgi Gospodinow, Kamen Donew). Kraków: Panga Pank, 2007.
 Teodora Dimowa. Matki. Warszawa: PIW, 2008.
 Asen Marczewski. Rzymski ślad. Zapiski tłumacza. Warszawa: Wyd. Akademickie Dialog, 2009.
 Katia Michajłowa. Dziad wędrowny w kulturze ludowej Słowian. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010.
 Angel Wagenstein. Pożegnanie z Szanghajem. Poznań: Zysk i S-ka, 2012.
 Zachary Karabaszliew. 18% szarości. Wrocław: Książkowe Klimaty, 2015.
 Kalin Terzijski. Czy jest ktoś, kto cię kocha. Wrocław: Książkowe Klimaty, 2015.

 Пиеси
 Georgi Danaiłow. Sprawa Christowa (Краят остава за вас). – „Dialog“ 3/1978.
 Jordan Radiczkow. Próba lotu (Опит за летене). – „Dialog“ 6/1980.
 Jordan Radiczkow. Obraz i podobieństwo (Образ и подобие). – „Dialog“ 2/1988.
 Christo Bojczew. Pułkownik-ptak (Полковник-птица). – „Dialog“ 3/1998.
 Jurij Daczew. Hotel dla psów (Пансион за кучета). – „Dialog“ 6/1999.
 Andrej Filipow. Nocne miasto (Среднощен град). – „Dialog“ 8/2004.
 Elena Aleksiewa. Głos (Глас). – „Fraza“ 3/2012.

Източници

Външни препратки 
 Ханна Карпинска, „Фестивал на Висоцки в Полша“, в. „Култура“, бр. 5 (2577), 10 февруари 2010 г.
 Ханна Карпинска, „Българската литература в Полша“, в. „Литературен вестник“, бр. 22, 15 – 21.06.2011 г., с. 4 и 6.
 Ханна Карпинска, „България на Варшавския панаир“, в. „Култура“, бр. 19 (2681), 18 май 2012 г.

Полски езиковеди
Полски преводачи на българоезична литература
Полски слависти
Полски българисти
Възпитаници на Ягелонския университет
Действителни членове на ПАН
Родени във Варшава